Russell Boyd kan verwijzen naar:

 Russell Boyd (cameraman), de cameraman van films als Liar Liar en Crocodile Dundee
 Dutch Boyd, de geboortenaam van pokerspeler Dutch Boyd